Der Turnverein 1878 Groß-Umstadt. e. V. ist ein Sportverein aus dem hessischen Groß-Umstadt. Er wurde 1878 gegründet und ist laut eigenen Angaben mit mehr als 1700 Mitgliedern einer der größten Vereine der Stadt. In zwölf Abteilungen werden Badminton, Basketball, Behindertensport, Gymnastik, Handball, Judo, Kinderturnen, Laufen, Leichtathletik, Nordic Walking, Ski, Tennis und Volleyball angeboten.

Handball 
Überregional bekannt wurde der TV Groß-Umstadt durch seine Handballabteilung. Die Männermannschaft spielte mehrere Jahre in der Handball-Regionalliga. 2010 gelang der Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga, aus der der Verein aber bereits nach einer Saison abstieg, um anschließend in der 2010 neugegründeten 3. Liga zu spielen. Im Jahr 2017 stieg Groß-Umstadt in die Oberliga ab. Mittlerweile tritt man als SG Groß-Umstadt/Habitzheim, zusammen mit dem TSV 1911 Habitzheim, in der Oberliga an.

Saisonbilanzen ab 2008

Weblinks 
 Website der Handballabteilung
 Website des Gesamtvereins

Einzelnachweise 

Grossumstadt, Tv
Groß-Umstadt
Gegründet 1878
Grossumstadt, TV